Deux navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Blackmore:
 Le , lancé en 1917, était un dragueur de mines qui a servi pendant la Première Guerre mondiale.
 Le  était un destroyer de classe Hunt qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale et est vendu à la Marine royale danoise en 1958.

Blackmore